Vassiliou (Vasiliou, Vasileiou, ):
 Androulla Vassiliou
 Georges Vassiliou
 Véronique Vassiliou (* 1962), une écrivaine et bibliothécaire française